Onderste Hof (Beesel), een hoeve in Beesel
 Onderste Hof (Brunssum), een hoeve in Brunssum
 Onderste Hof (Heerlen) of Kleine Caumer, een hoeve in Heerlen